Катаево — село в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Увельского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Челябинской области, в лесостепной зоне, на расстоянии примерно 0,4 километра (по прямой) к северо-востоку от посёлка Увельского, административного центра района. Абсолютная высота — 233 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,2 %, женщины — соответственно 51,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Увельского района